Panama () — двадцатый в общем и третий с альбома 1984 сингл хард-рок группы Van Halen, выпущенный 18 июня 1984 года на лейбле Warner Bros..

О сингле 
Сообщается, что песня была написана о машине. Солист группы Дэвид Ли Рот объяснил смысл этой песни. Хотя в песне есть некоторые наводящие на размышления тексты, речь идет о машине, которую рот видел на гонках в Лас-Вегас; её название было «Панама Экспресс», отсюда и название песни.
Рот написал эту песню после того, как репортер обвинил его в том, что он поет только о женщинах, вечеринках и быстрых автомобилях. Он понял, что никогда не писал песен о быстрых машинах, и решил написать одну из них. Во время интерлюдии песни, в которой рот говорит: «Я едва вижу дорогу из-за жары», гитарист Эдди Ван Хален может быть услышан, как на заднем плане ревет его Lamborghini Miura 1972 года. Автомобиль, увиденный в музыкальном клипе, — это сильно настроенный кабриолет Mercury 1951 года — точно не «Панамский Экспресс», Opel или Miura. Музыкальный клип на эту песню, снятый режиссёром Питом Энджелусом, включает в себя в основном выступления группы на сцене. Видео было снято в Dunkin Donuts Center / Providence Civic Center в Providence, Rhode Island во время саундчека и концерта.

Список композиций 
Американский сингл

Англизский сингл

Участники Записи 
 Алекс Ван Хален — ударные
 Эдди Ван Хален — электрогитара, бэк-вокал
 Майкл Энтони — бас-гитара, бэк-вокал
 Дэвид Ли Рот — вокал

Примечания

Ссылки 
 

Песни Van Halen